Saint Thomas d'Aquin, théologien ;
Saint-Thomas-d'Aquin, anciennement une municipalité du Québec, au Canada ;

Voir aussi 

 
 São Tomás de Aquino, municipalité au Brésil